Cristiano Ronaldo: World at His Feet (O Mundo aos Seus Pés!) é um documentário biográfico esportivo que fala sobre o início da carreira do jogador português de futebol, Cristiano Ronaldo.

Filmes dos Estados Unidos de 2014
Documentários dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre futebol
Cristiano Ronaldo